Hérodote, ou son équivalent latin Herodotus, peuvent faire référence à :
 Hérodote d'Halicarnasse, historien grec du  ;
 Hérodote, disciple d'Épicure, destinataire de la Lettre à Hérodote ;
 Hérodote de Clazomène, vainqueur à la course à pied des garçons, probablement lors de la  (360 ) ;
 Hérodote, revue de géopolitique et de géographie fondée en 1976 par Yves Lacoste ;
 herodote.net, site web d'histoire ;
 (3092) Hérodote, astéroïde ;
 Hérodote, cratère lunaire ;
 Mons Herodotus, montagne lunaire ;
 le bassin Hérodote, en Méditerranée orientale.